Dietrichstein-Nikolsburg ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg (1813–1871), österreichischer Staatsmann und Außenminister, siehe Alexander von Mensdorff-Pouilly
 Edmunda Maria von Dietrichstein-Nikolsburg (1652–1737), Fürstin von Liechtenstein
 Johanna Beatrix von Dietrichstein-Nikolsburg († 1676), Fürstin von Liechtenstein